Значение може да се отнася до:

 Значение в лингвистиката
 Значение (неезиково)
 Значение (семиотика)

Вижте също 
 Семантика за основна статия за изучаване на значението
 Херменевтика
 Езикознание